Arcade puede referirse a:

 Arcade, término anglosajón normalmente utilizado para referirse a las máquinas recreativas de videojuegos.
Arcade (Sotomayor), municipio que da el nombre al término anterior.
 El término anglosajón para denominar una tipología de espacio arquitectónico que recibe en castellano distintas denominaciones (galería, pórtico, atrio, soportales) y en italiano loggia. No debe confundirse con el término castellano "arcada".
 Los miembros de la Academia de la Arcadia ("de los Arcades" o "Árcades"), institución literaria fundada en Roma a finales del siglo XVII.

Topónimos

España 

 Arcade, parroquia del municipio de Sotomayor, en la provincia de Pontevedra.

Estados Unidos 

 Municipio de Arcade (Dakota del Sur).
 Municipio de Arcade (Kansas).
 Arcade (Georgia), localidad del estado de Georgia, Estados Unidos.
 Arcade (Nueva York), pueblo situado en el condado de Wyoming, Nueva York, Estados Unidos.
 Arcade, villa situada en el condado de Wyoming, Nueva York, Estados Unidos.

Grecia 

 Arcade, antigua ciudad de la isla de Creta.

Italia 

 Arcade (Italia), localidad de la provincia de Treviso.

Otros usos 

 Arcade, banda estadounidense de hard rock.
 Arcade (Marvel Comics), personaje de cómic.
 Arcade, canción ganadora del concurso de la canción Eurovisón 2019, de Duncan Laurence.